Dirty Dancing kan syfta på:

 Dirty Dancing – en amerikansk romantisk dramafilm från 1987
 Dirty Dancing (soundtrack) – filmmusiken från filmen Dirty Dancing, utgiven 1987
 Dirty Dancing (musikal) – en musikal som bygger på filmen uppsatt 2004
 Dirty Dancing (TV-serie, 1988) – en amerikansk TV-serie från 1988 på CBS

Se även
 Dirty Dancing: Havana Nights – en film från 2004, originaltitel Dirty Dancing: Havana Nights